Zhang Rui (; * 23. Januar 1997 in Wuhan, Provinz Hubei) ist eine chinesische Tischtennisspielerin. Bei der Universiade 2019 gewann sie drei Medaillen.

Werdegang 
Zhang Rui trat 2013 erstmals international in Erscheinung. Bei der Jugend-Asienmeisterschaft holte sie mit der Mannschaft Gold, im Einzel unterlag sie im Achtelfinale Lin Ye. Wegen der starken chinesischen Konkurrenz hatte sie erst ab 2017 auf der World Tour weitere Auftritte. So konnte sie bei den Austrian Open nach einem Finalsieg über Miyu Maeda Gold im U-21-Wettbewerb holen, was ihr auch bei den Swedish Open im selben Jahr gelang. Diesmal schlug Zhang allerdings Wang Yidi. Zum Ende des Jahres 2017 kam sie in der ITTF-Weltrangliste sogar unter die Top 100. 2018 sicherte sie sich auf der World Tour vor allem Medaillen im Doppel. So gewann sie zusammen mit Liu Gaoyang die Czech Open und zog beim gleichen Event im U-21-Wettbewerb ins Halbfinale ein. Mit Liu holte sie zudem Silber bei den Swedish- und Bulgaria Open. Wegen dieser Leistungen qualifizierten sich die beiden Chinesinnen für den Doppelwettbewerb bei den World Tour Grand Finals, wo sie sich im Viertelfinale jedoch Mima Itō und Hina Hayata beugen mussten. Im Jahr 2019 nahm sie an der Universiade teil. Im Einzel errang sie dort nach einer Finalniederlage gegen Wang Yidi Silber. Auch im Doppel holte sie Silber, gewann mit dem Team aber Gold. Sonst gab es 2019, insbesondere auf der World Tour, keine weiteren nennenswerten Ergebnisse. 2022 zog Zhang nach Siegen über Sofia Polcanova, Miwa Harimoto sowie Miyuu Kihara beim WTT Contender Doha ins Finale ein. Hier verlor sie gegen Fan Siqi. Beim WTT Contender Muscat holte sie Gold im Doppel mit Kuai Man. Im Mai erreichte sie mit Platz 45 ihre bisher höchste Platzierung.

Turnierergebnisse

Trivia 
Zhang Rui besuchte die Technische Universität Hubei.

Weblinks

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Volksrepublik China)
Universiadeteilnehmer (China)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2019
Universiadesieger (Tischtennis)
Chinese
Geboren 1997
Frau